Парламентские выборы в Ассамблею Косово (, ) состоялись 17 ноября 2007 года, вместе с муниципальными выборами. Ассамблея Косово является законодательной ветвью временных институтов самоуправления, что миссия ООН в Косово (МООНК) создан, чтобы помочь администрации в Косово. Выборы были назначены специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Йоахимом Рюкером 1 сентября 2007 года (глава МООНК).

Муниципальные выборы в Косово прошли в тот же день парламентских выборов.

Результаты 
Окончательные результаты были объявлены 3 декабря 2007 года:

 Демократическая партия Косово — 34,3 %, 37 мест (7)
 Демократическая лига Косово — 22,6 %, 25 мест (16)
 Альянс за новое Косово — 12,3 %, 13 мест (13)
 Демократическая лига Дардании—Христианская демократическая партия — 10,1 %, 11 мест (5)
 Альянс за будущее Косово — 9,6 %, 10 мест (3)
 Реформистские партии ора — 4,1 %, не прошла в парламент (7)
 Национальные меньшинства — 24 места (0)
Из десяти мест, зарезервированных для сербов, шесть выиграли по четыре партии, которые решили создать коалицию 5 декабря 2007 года, Славиша Петкович в Сербской Демократической партии Косово и Метохии, Драгиса Мирич из Партии сербов Косово и Метохии, Михаил Шчепанович из Сербской Народной партии и Небойша Живич Союз независимых социал-демократов Косово и Метохии.

Выборы в Косове
Декабрь 2007 года
Косово
2007 год в Косово